Baha kan syfta på:
 Bahá', ett begrepp i Bahá'í-tron
 Desa Baha, en administrativ by i Indonesien
 Baha (implantat) - Bone Anchored Hearing Aid, en teknologi för hörselhjälpmedel